Суперкубок Англії з футболу 1995 — 73-й розіграш суперкубка Англії, турніру, в якому зустрілися чемпіон Англії та володар кубка Англії попереднього сезону. 13 серпня 1995 року на «Вемблі» у Лондоні на полі зійшлися чемпіон «Блекберн Роверз» та володар кубка «Евертон».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt

1995
1995 у футболі
Серпень 1995
1995 в англійському спорті